Lightning (Six Flags New England) - was vroeger bekend als Giant Coaster
 The Wild One (Six Flags America) - was vroeger bekend als Giant Coaster